Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2012